Рајан Родни Ренолдс () је канадски глумац рођен 23. октобра 1976. у Ванкуверу (Канада). За улогу у филму „Жив закопан“ номинован је за награду Гоја за најбољег глумца. Филмом „Веридба“ са Сандром Булок стекао је велику популарност па је глумачки пар номинован за MTV награда у неколико категорија. До 2010. био је у вези са Скарлет Џохансон.

Филмографија 

|-
| 2003. || Сигуран план || -{Foolproof}- || Кевин ||
|-
| 2004. || Блејд: Тројство || -{Blade: Trinity}- || Ханибал Кинг ||
|-
| 2005. || Само пријатељи || -{Just Friends}- || Крис Браднер ||
|-
| 2005. || Амитивилски ужас || -{The Amityville Horror}- || Џорџ Луц ||
|-
| 2008. || Свици у башти || -{Fireflies in the Garden}- || Мајкл Тејлор ||
|-
| 2009. || Икс - људи Почеци: Вулверин || -{X-Men Origins: Wolverine}- || Вејд Вилсон ||
|-
| 2009. || Веридба || -{The Proposal}- || Ендру Пакстон ||
|-
| 2010. || Жив закопан || -{Buried}- || Пол Стивен Конрој ||
|-
| 2011. || Зелени фењер || -{Green Lantern}- || Хал Џордан / Зелени фењер ||
|-
| 2012. || Меда || -{Ted}- || Џаред || камео
|-
| 2013. || Крудс || -{The Croods}- || Гај (глас) || 
|-
| 2016. || Дедпул || -{Deadpool}- || Вејд Вилсон / Дедпул || такође продуцент
|-
| 2017. || Траг живота || -{Life}- || Рори Адамс ||
|-
| 2017. || Мафијашки телохранитељ || -{The Hitman's Bodyguard}- || Мајкл Брајс ||
|-
| 2018. || Дедпул 2 || -{Deadpool 2}- || Вејд Вилсон / Дедпул ||
|-
| 2019. || Покемон: Детектив Пикачу || -{Pokémon Detective Pikachu}- || Пикачу (глас) || 
|-
| 2020. || Крудс: Ново доба || -{The Croods: A New Age}- || Гај (глас) || 
|-
| 2021. || Телохранитељ мафијашеве жене || -{Hitman's Wife's Bodyguard}- || Мајкл Брајс ||
|-
| 2021. || Главни херој || -{Free Guy}- || Херој ||
|-
| 2021. || Црвена потерница || -{Red Notice}- || Нолан Бут ||
|-
| 2022. || Пројекат Адам || -{The Adam Project}- || Адам Рид ||
|-
| 2024. || Дедпул 3 || -{Deadpool 3}- || Вејд Вилсон / Дедпул ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1976.
Канадски глумци
Добитници награде Сатурн